Por Bergman pode estar à procura de:

Pessoas
Andrew Bergman, cineasta americano
Daniel Bergman, cineasta sueco
Eva Bergman, atriz sueca
Ingmar Bergman, diretor e escritor sueco
Ingrid Bergman, atriz sueca
Torbern Bergman, químico sueco

Localidades
Bergman (Arkansas)

Desambiguação